Srebrna (bulgariska: Сребърна) är en sjö i Bulgarien.   Den ligger i regionen Silistra, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Sofia. Srebrna ligger  meter över havet. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Srebrna.

Trakten runt Srebrna består till största delen av jordbruksmark. Runt Srebrna är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Insjöar i Silistra (region)